Сташинский — польская и литовская (Сташинскас) фамилия.

Известные носители 
 Сташинский, Богдан Николаевич (род. 1931) — агент КГБ СССР, убийца Ребета и Бандеры, перебежчик на запад.
 Сташинский, Владислав Андреевич (1874—1944) — депутат Государственной думы II созыва от Ковенской губернии, министр внутренних дел (1918) и министр юстиции (1938) Литвы, директор Банка Литвы.